Гали́на Ковалёва:
 Ковалёва, Галина Александровна (1932—1995) — советская и российская оперная певица (колоратурное сопрано), народная артистка СССР (1974).
 Ковалёва, Галина Владимировна (род. 1957) — советская и российская актриса театра, режиссёр; заслуженная артистка РФ (2021).